Бутвил може да се односи на:

 Бутвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бутвил (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант